In 1970 werd het twaafde Campeonato Brasiliense gespeeld voor clubs uit het Federaal District, waartoe de hoofdstad Brasilia behoort. De competitie, ook wel Candangão genaamd, werd georganiseerd door de FBF en werd gespeeld van 6 september 1970 tot 7 februari 1971. Grêmio Brasiliense werd  kampioen.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Brasiliense
Brasil